Кривия () — историко-культурная область, расположенная в верхнем и среднем течении Западной Двины, а также в верховьях Днепра и Волги, характеризующаяся активным балто-славянским синтезом.

Этимология 
Название «Кривия» происходит от названия племени кривичей — крупной этнической общности средневековья, которая занимала территории от верхнего Понеманья, среднего и верхнего Придвинья, верхнего Поднепровья и Поволжья, а также бассейны рек Великой и Ловати.

Наиболее аргументированой выглядит гипотеза, согласно которой этническое название происходит от имени мифического родоначальника определённой религиозной традиции — верховного жреца Крива (Криво-Кривейте), культ которого был характерен большинству балтских народов. Эту версию поддерживали Г. Миллер, Н. Карамзин, Т. Нарбут, А. Киркор, В. Седов и др. По другим версиям название происходит от слова «кровные», то есть родные по крови, или от характера «кривой», то есть холмистой местности.

Локализация 
В конце X в. на территории Кривии, то есть на территории расселения кривичей, сложилось Полоцкое княжество, население которого называлось кривичами в летописях под 1127, 1129, 1140, 1162 годами. В них же князья Полоцка неоднократно называются «кривскими князьями».

Несмотря на то, что территория расселения кривичей не охватывает всю территорию современной Белоруссии, деятели белорусского национального Возрождения начала XX в. (например, В. Ластовский) на основе того, что основная часть территории, ранее населявшейся кривичами, практически точно повторяла северные и северо-восточные этнографические и лингвистические рубежи территории расселения белорусского народа, предлагали отождествлять понятия «Белоруссия» и «Кривия».

Кривия находится на территории трёх современных государств: Белоруссии, Латвии и России.

С топонимом «Кривия» и этнонимом «кривичи» связано происхождение названий ряда сельских населённых пунктов Гродненщины, Минщины, Витебщины и других регионов Белоруссии и сопредельных стран.

В латышском языке и по сей день Россию называют Кревией (), а Белоруссию — Балткревией ().

Примечания

Литература 
 Седов В. В. Длинные курганы кривичей. — Москва, 1974. — С. 36-41.
 Штыхаў Г. В. Крывічы : па матэрыялах раскопак курганоў ў паўночнай Беларусі. — Мінск. 1992.
 Штыхов Г. В. Формирование Полоцких Кривичей // Iš baltų kultūros istorijos. — Vilnius: Diemedis, 2000. — С. 209—218.
 
 Шмидт Е. А. Кривичи Смоленского Поднепровья и Подвинья (в свете археологических данных). — Смоленск, 2012.
 
 
 

Восточнославянские племена
Древнерусские племена
История Латвии
История Витебской области
История Смоленской области
История Псковской области
Исторические области Белоруссии
Изменение территории Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании